Marras peut faire référence :

Patronymie
Le nom de Marras est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Antonio Marras (1961- ), un styliste italien
 Giorgia Marras (1988- ), autrice italienne de bande dessinée et illustratrice.
 Giorgio Marras (1971- ), athlète italien.
 Jean Marras (1837-1901), écrivain français.
 Luigi Efisio Marras (1888-1991), général italien.

Homonymie de patronyme